Peg o' My Heart (lied), een lied uit 1913
 Peg o' My Heart (1919), een film van William C. de Mille
 Peg o' My Heart (1922), een film van King Vidor
 Peg o' My Heart (1933), een film van Robert Z. Leonard